Winter Challenge – videogioco del 1988 per vari computer
 The Games: Winter Challenge – videogioco del 1991 per Mega Drive e DOS